Sånger från Taizé är en serie av häften med utgivna Taizésånger. På svenska ges de ut av Wessmans musikförlag, men rättigheterna till sångerna bibehålls av Kommuniteten i Taizé.

Sånger från Taizé 1983
Med titeln Veni sancte spiritus innehåller denna första svenskspråkiga utgåva 14 sånger. 11 av dessa finns även med i utgåvan från 1992.

Sånger från Taizé 1986
Innehåller 18 sånger. 12 av dessa har sedan återanvänts i utgåvan från 1992.

Sånger från Taizé 1989
Med titeln Bön och Lovsång innehåller denna en handfull sånger med syftet att fokusera på bönen i sången. 

1. Min själ får vila ut (Mon âme se repose)
2. I min Gud (El Senyor)
3. Ge oss din frid (Da pacem)
4. Kristus, vi tillbeder dig (Adoramus te Christe)

Sånger från Taizé 1991
Denna bok handlar mest om hur den meditativa bönen skall kunna tillämpas med hjälp av Taizésånger i gudstjänstlivet. Några sånger är med i boken, mest som stöd för beskrivandet.

Sånger från Taizé 1992
Samlingsbok, 75 sånger i huvudsak hämtade från de första fyra häftena.

Sånger från Taizé 1997
Samlingsbok, 27 helt nya sånger. Betitlad Sjung en lovsång till Gud: Sånger från Taizé - Samlingsbok 2.

Sånger från Taizé 2006
Denna samlingsbok

Referenser

Noter 

Kommuniteten i Taizé
Svenska psalmböcker